Alice Miller (1923–2010) lengyel zsidó származású svájci-francia pszichológus
 Alice Miller erotikus regények magyar szerzőjének álneve (20. sz. második fele)